Чемпіонат Швейцарії з хокею 1950 — 39-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій 21-ий титул здобув ХК «Давос».

Груповий етап

Група 1

Група 2

Фінальний раунд

Втішний турнір

Перехідний матч 
Грассгоппер-Клуб — ХК Амбрі-Піотта 3:2

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія